Oksbøl kan være flere lokaliteter:

 Oksbøl – kommunesæde i den tidligere Blåvandshuk Kommune og et ejerlav i Aal Sogn, Varde Kommune
 Oksbøllejren – en militærlejr ved Oksbøl
 Oksbøl (Als) – en bebyggelse og et ejerlav i Oksbøl Sogn, Sønderborg Kommune
 Oksbøl (Gammel Haderslev Sogn) – en bebyggelse i Gammel Haderslev Sogn, Haderslev Kommune
 Oksbøl (Ves) - en bebyggelse i Ves, Sydslesvig, Tyskland
 Oksbøl Sogn – et sogn i Nordborg Kommune